Archidamos ist der Name folgender Könige von Sparta:

 Archidamos I., regierte um 660 bis 645 v. Chr.
 Archidamos II., regierte 469 bis 427 v. Chr.
 Archidamos III., regierte um 360 bis 336 v. Chr.
 Archidamos IV., regierte 305 bis um 275 v. Chr.
 Archidamos V., regierte 227 v. Chr.